5-я армия РККА (5А). Существовала в Советской России периода Гражданской войны, затем несколько раз формировалась в СССР. 

5-я армия РККА (Советская Россия, март 1918 — сентябрь 1922)
5-я армия СССР 1-го формирования (Советский Союз, сентябрь 1939 — сентябрь 1941)
5-я армия в СССР и РФ — армия 2-го формирования (Советский Союз и РФ, октябрь 1941)